Rodrigo Lopes (cirurgião), português cristão-novo que foi cirurgião da rainha Isabel I de Inglaterra;
 Rodrigo Lopes (jornalista) - brasileiro
Ou ainda:
 Rodrigo López (ator)
 Rodrigo López (futebolista)

Desambiguação